Slovo Shaark má několik významů.
 Shaark (hudební skupina) – moravská metalová kapela,
 Shaark (studio) – bzenecké nahrávací studio.